Býk má více významů:

 samec tura
 souhvězdí Býka, souhvězdí na obloze severní polokoule
 býk (znamení), znamení zvěrokruhu 

 podobná jména
 Sedící býk, indiánský náčelník
 Zuřící býk, americký film z roku 1980

Související články 
 Býkov

Externí odkazy